Elephant Stone – gruppo musicale canadese
Elephant Stone – singolo dei The Stone Roses del 1988
Elephant Stone – album degli Elephant Stone del 2013